Coeficiente pode referir-se a:

 Em Matemática, coeficiente é o fator multiplicativo de cada termo de uma expressão, não se confundindo com as variáveis da expressão
Em Aerodinâmica, o coeficiente de resistência aerodinâmica ou Cx, também chamado coeficiente de arrasto e por vezes apelidado simplesmente coeficiente aerodinâmico, permite quantificar a força de resistência ao ar por parte de uma dada superfície.
Em Física atômica e molecular, os Coeficientes de Einstein, sejam eles Coeficiente A de Einstein ou Coeficiente B de Einstein, são usados para solucionar, calcular ou descrever os processos de emissão de fótons por átomos (ou moléculas).
Em Combinatória, o coeficiente binomial, também chamado de número binomial, de um número n, na classe k, consiste no número de combinações de n termos, k a k
Em Acústica, o coeficiente de absorção α é propriedade do material e define a extensão a qual o material absorve energia.
Em Hidrologia, o termo coeficiente de armazenamento corresponde a um dos parâmetros hidrodinâmicos mais importantes que caracterizam um aquífero.
Em Dinâmica, o coeficiente de atrito é um coeficiente adimensional que expressa a oposição que mostam as superfícies de dois corpos em contato ao deslizar um em relação ao outro.
 Em Náutica, o coeficiente de bloco é a relação entre o volume obtido através da multiplicação das dimensões máximas das obras vivas de um navio ( LOA x boca x calado ).
Em Hidráulica, se denomina coeficiente de Chézy ao coeficiente C utilizado na fórmula de Chézy.
 No Futebol Europeu, os coeficientes da UEFA são estatisticas usadas para criar um ranking das equipas nas competições internacionais.

Desambiguação